«Прости, ангел» () — французский мелодраматический фильм 2018 года, поставленный режиссёром Кристофом Оноре. Мировая премьера ленты состоялась 10 мая 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в основной конкурсной программе.

Сюжет 
Жак — писатель, живет в Париже. Ему не исполнилось и сорока лет, но он уже недоверчиво относится к жизни, считая, что лучшее — позади. Артур — студент, живет в Бретани. Он много читает и смеётся, и отказывается думать, что что-то в жизни может быть невозможным. Жак и Артур полюбят друг друга, «как в прекрасном сне, как в грустной истории».

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 «Прости, ангел» на сайте Cineuropa
 

Фильмы Франции 2018 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы о Париже
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma